La gara di nuoto dei 50 metri rana maschili dei campionati mondiali di nuoto 2022 è stata disputata il 20 e 21 giugno 2022 presso la Duna Aréna di Budapest. Vi hanno preso parte 65 atleti provenienti da 61 nazioni.

La competizione è stata vinta dal nuotatore statunitense Nic Fink, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'italiano Nicolò Martinenghi e all'altro statunitense Michael Andrew.

Podio

Programma

Record 
Prima della competizione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti:

Nel corso della competizione non sono stati migliorati.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Rana 50 M